Ко́рдова () — город в Аргентине, столица одноимённой провинции.

История 
До испанской колонизации территорию населяли индейские племена комечингонов (:es:Comechingones), занимавшиеся земледелием и скотоводством. Необычный для этих земель облик комечингонов (густая борода, светло-карие или зелёные глаза), а также более высокий, чем у окрестных племён, уровень развития, породил гипотезы об их появлении в результате смешения доколумбовых путешественников из Европы с местным населением.
  
В 1570 году вице-король Перу Франсиско де Толедо дал распоряжение конкистадору Херонимо Луису де Кабрера основать поселение в долине Пунийя. После нескольких разведывательных экспедиций, 6 июля 1573 года около сотни поселенцев обосновались на левом берегу реки Сукия, назвав поселение в честь одноимённого испанского города. Туземцы постоянно атаковали город, и через четыре года его перенесли на правый берег реки, где местность была более пригодна для обороны. Несколько войн с комечингонами позволили снизить опасность их набегов, и Кордова начала бурно развиваться как торговый город и центр обширного сельскохозяйственного района.

В 1599 году в Кордове появилось представительство иезуитов. Основанный ими в 1613 году Национальный университет является старейшим в стране.

По данным переписи населения 1760 года в городе проживало 22 000 человек. В 1776 году Кордова вошла в состав новообразованного вице-королевства Рио-де-ла-Плата.

Во время Майской революции 1810 года Кордова стала оплотом сторонников единства Рио-де-ла-Платы с Испанской империей. Восстание роялистов под руководством Сантьяго де Линиерса было жестоко подавлено войсками Хунты, лидеры восставших казнены без суда. После провозглашения независимости Аргентины в 1816 году городские элиты стояли на автономистских позициях, пытаясь противодействовать централизации.

Со второй половины XX века Кордова — центр аргентинской авиационной промышленности. В городе создана первая в стране Аргентинская национальная обсерватория и Академия наук Аргентины (1869).

В течение XX века развиваются машиностроение, пищевая, кожевенная промышленность. 29 мая 1969 г. в Кордове вспыхивает восстание против диктаторского режима Онганиа.

География и климат

Географическое расположение 
Город располагается в регионе пампасов, к востоку от гряды холмов Sierras Cordobesas (разделяющих пампасы на сухую западную и влажную восточную зоны) в 700 км к северо-западу от Буэнос-Айреса, у реки Сикуйя. Высота местности колеблется от 352 до 544 метров над уровнем моря (большая часть — на высоте 390—400 метров).

Основными экологическими проблемами Кордовы являются загрязнение реки Сикуйя и загазованность воздуха в центре города.

Климат 
Кордова лежит в зоне субтропического океанического климата, с характерными для него прохладной, сухой зимой и жарким, дождливым летом. Осадки выпадают исключительно в виде дождей. Снег отмечался всего несколько раз за всю историю.

Климат Кордовы позволяет возделывать большое количество сельскохозяйственных культур практически круглый год.

Население и экономика 
По данным  в 2010 году численность горожан составляла 1 329 604 человека, в Большой Кордове проживают свыше 1,7 млн человек. Большинство горожан — потомки иммигрантов из Италии и Испании, а также арабов, ирландцев, хорватов, немцев и других.

Кордова — важный промышленный центр Аргентины. В городе расположены предприятия автомобильной, аэрокосмической (FAdeA (FMA), Nostromo Defensa и другие), военной и лёгкой промышленности. В последние годы ускоренными темпами развивается производство электроники.

Транспорт 

Город обслуживается международным аэропортом Pajas Blancas (IATA: COR, ICAO: SACO), третьим по пассажирообороту в стране (1 673 000 человек в 2014 году). Регулярные рейсы выполняются во все основные города Аргентины, а также в Сантьяго, Лиму, Рио-де-Жанейро, Панаму и Сан-Паулу.

Железнодорожный транспорт в настоящее время ограничен двумя поездами в неделю до Буэнос-Айреса. Разрабатываются планы строительства скоростной железной дороги  (Буэнос-Айрес — Росарио — Кордова), но в связи с плачевным финансовым положением страны дальше изыскательских работ проект пока не продвинулся (аналогично дело обстоит и с проектом строительства трёх линий метрополитена).

Общественный транспорт представлен 60 маршрутами городских автобусов и 3 маршрутами троллейбусов (часть троллейбусов произведена в России) с советской контактной сетью. Система оплаты централизована. На окраинах города также широко представлены маршрутные такси.

Достопримечательности 
В центре Кордовы сохранились иезуитские строения колониального времени, представляющие интерес для туристов. В 2000 году ансамбль иезуитских зданий (резиденция прелата, церковь, университет, школа, четыре загородных хозяйства) стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории парка Сармьенто расположены местный зоопарк и ряд музеев.

Города-побратимы 
  Ижевск, Россия (2006)
  Измир, Турция
  Кочабамба (), Боливия (2005)
  Кампинас (), Бразилия (1993)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт муниципалитета Кордовы
 Информация о Кордове
 

 
Города-миллионеры Аргентины